Tylice ist der Name folgender Ortschaften:
 Tylice (Bobrowo) (dt.: Tillitz), Dorf in der Gmina Bobrowo im Powiat Brodnicki in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Tylice (Łysomice) (dt.: Tillitz), Dorf in der Gmina Łysomice im Powiat Toruński in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Tylice (Nowe Miasto Lubawskie) (dt.: Tillitz), Teil der Gemeinde Nowe Miasto Lubawskie im Powiat Nowomiejski in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Tylice (Zgorzelec) (dt.: Thielitz), Teil der Gemeinde Zgorzelec im Powiat Zgorzelecki in der Woiwodschaft Niederschlesien